Klapper steht für:

 Klapper, Gegenschlagidiophone in der Musik
 Klapsmühle 
 ein gestörter Flugzustand beim Gleitschirmfliegen, siehe Flugmanöver und Flugzustände (Gleitschirm) #Gestörte Flugzustände

Klapper ist der Familienname folgender Personen:
 Gottfried Klapper (1917–2003), deutscher Theologe

 Johannes Klapper, deutscher Basketballspieler und -trainer
 Joseph Klapper (1880–1967), deutscher Philologe
 Lianne Klapper-McNally, Filmregisseurin und Filmproduzentin
 Martin Klapper (* 1963), tschechischer Musiker und Multimediakünstler
 Siegfried Klapper (1918–2012), deutscher Maler
 Wolfgang Klapper (* 1959), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Clapper